Черма — деревня в Гдовском районе Псковской области России. Входит в состав городского поселения «Гдов» Гдовского района.

Расположена в 4 км к северу от Гдова на побережье реки Черма.

Население 
Численность населения деревни по оценке на 2000 год составляет 55 жителей.

История 
До 2005 года деревня входила в состав ныне упразднённой Гдовской волости.

Примечания 

Населённые пункты Гдовского района